Сергеевский — фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Сергеевский, Борис Николаевич (1883—1976) — участник Белого движения на Юге России, полковник Генерального штаба.
 Сергеевский, Николай Дмитриевич (1849—1908) — русский государственный и общественный деятель.

Населенные пункты 
 Сергеевский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Сергеевский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Сергеевский — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Сергеевский — посёлок в Егорьевском районе Московской области.
 Сергеевский — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Сергеевский — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.
 Сергеевский — до 1962 г. название села Факел в Игринском районе Удмуртии.

См. также 
 Сергеевская
 Сергеевское
 Сергиевский